Positionierung steht für
 das Einnehmen eines konkreten räumlichen Ortes, siehe Positionsangabe
 das Platzieren eines Objektes an einem konkreten räumlichen Ort, siehe Positioniersystem
 die Platzierung eines Bauwerkes auf einem Grundstück, siehe Positionierung (Architektur)
 das Einnehmen eines Ranges in einer Rangordnung
 in Werbung und Marketing das gezielte Schaffen und Herausstellen von Stärken und Qualitäten, siehe Positionierung (Marketing)
 bei Radiosendern ein Jingle zur Musikrichtung, siehe Musik Positioning
 in Medizin und Pflege die Positionsunterstützung von bettlägerigen Patienten, siehe Lagerung (Pflege)
 in der Ersten Hilfe die Positionierung von Bewusstlosen, siehe stabile Seitenlage 

Siehe auch:
 Standpunkt, Meinung